30 Batalion Saperów (1939)
 30 Batalion Saperów (LWP)